No Direito, a teoria objetiva da posse estabelece apenas um elemento para sua caracterização, qual seja, o corpus que é a utilização do poder conferido ao possuidor sobre a coisa. Importante identificar somente se há a efetiva utilização da coisa pelo possuidor, sendo que o elemento animus está inserido no elemento corpus.

Ver também 
 Posse (conceito jurídico)

Direito civil
História do direito